Der Ram-Janmabhumi-Tempel (Hindi राम जन्मभूमि, , „Geburtsort Ramas“) in Ayodhya, Indien, soll nach der Tempel-Moschee-Kontroverse von Ayodhya an der Stelle der am 6. Dezember 1992 zerstörten Babri-Moschee errichtet werden. An diesem Ort soll der Gott Rama vor 900.000 Jahren geboren sein.

Es gibt angeblich historische Hinweise für die Existenz eines Tempels vor dem Bau der Babri-Moschee im Jahr 1528. Laut einer Studie des Archaeological Survey of India von 2003, die auf Anweisung des Supreme Court of India durchgeführt wurde, existierte ein Hindutempel an der Stelle, bevor die Moschee erbaut worden war. Diese Ergebnisse werden jedoch von anderen Historikern angezweifelt, vor allem von muslimischen und marxistischen.

Das Tempelbau-Projekt wurde vor allem von hindunationalistischen Organisationen vorangetrieben. Die Vishva Hindu Parishad hat Pläne für den genauen Bau des Tempels vorliegen, auch wenn rechtliche Hindernisse bestehen. Die Werkstätten in Ayodhya wurden mit dem Tempelbau beauftragt, die Steinmetzarbeiten wurden trotz der rechtlichen Unsicherheit schon vor einiger Zeit begonnen.

Weblinks 
 The Ram Janmabhoomi Mandir (Hindunationalistische Seite)

Hinduistischer Tempel in Indien
Religion (Uttar Pradesh)
Bauwerk in Uttar Pradesh
Geplanter Sakralbau
Hinduistischer Tempel in Asien
Distrikt Ayodhya